.net ou .NET peuvent faire référence à :
 .net, un domaine de premier niveau sur internet
 Microsoft .NET, un ensemble de plusieurs produits et technologies (langages, frameworks) de l'entreprise Microsoft
 le framework .NET

Voir aussi